Всички ръкописи в таблицата принадлежат към категорията Старобългарска литература.

Източници 

Ръкописи
Старобългарски писмени паметници
Старобългарска литература
Български книги
Глаголически писмени паметници
Кирилица
Старобългарски език
Среднобългарски език
Среднобългарска литература
Първа българска държава
Втора българска държава
Илюстровани ръкописи
Издания и преводи на Библията